Héliopolis est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Héliopolis, ville antique égyptienne dans le delta du Nil ;
 Héliopolis, ville moderne, au nord-est du Caire ;
 Héliopolis, ancien nom de Baalbek, au Liban ;
 Héliopolis, municipalité de la banlieue est d'Athènes ;
 Héliopolis, ville algérienne de la wilaya de Guelma ;
 Héliopolis, village naturiste situé sur l'île du Levant, dans le Var (France) ;
 Héliopolis, colonie dans l'anime « Gundam Seed » ;
 Heliópolis, quartier de Séville (Espagne) situé dans le district de Bellavista–La Palmera ;
 Heliópolis, favela de São Paulo (Brésil).

Divers 
 Héliopolis style, style architectural propre au district cairote homonyme.
 Héliopolis, roman d'Ernst Jünger.
 Héliopolis ou Sages d'Héliopolis, nom de nombreuses loges maçonniques, en référence à la ville antique.
 « Heliopolis Gomhouria », un avion.
 « Heliopolis », journal.
 Héliopolis est une chanson de Florent Marchet issue de son album Bambi Galaxy.
 Heliopolis, titre provisoire du Professeur de violon, un film brésilien de 2013 réalisé par Sérgio Machado.
 Les Chevaliers d'Héliopolis, bande dessinée de Alejandro Jodorowsky et Jérémy sortie en .
 Héliopolis, film dramatique algérien réalisé par Djaffar Gacem, sorti en 2021.

Note